«Сказка о царе Салтане» — поэтическая сказка Александра Пушкина по мотивам народных сказок, созданная в 1831 году (издана в 1832) 
 «Сказка о царе Салтане» — опера Николая Римского-Корсакова по либретто Владимира Бельского (1900)
 «Сказка о царе Салтане» — мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг («Союзмультфильм», 1943)
 «Сказка о царе Салтане» — художественный фильм Александра Птушко («Мосфильм», 1966) 
 «Сказка о царе Салтане» — мультфильм Льва Мильчина и Ивана Иванова-Вано («Союзмультфильм», 1984)